Спа́хич (Spahić) — югославская фамилия боснийского происхождения.

Известные носители:
 Спахич, Ален (род. 1985) — боснийский футболист, младший брат Эмира Спахича.
 Спахич, Амир (род. 1983) — боснийский футболист.
 Спахич, Эмир (род. 1980) — боснийский футболист.